Wahlenburg steht für:
 Wahlenburg (Elsass), eine Burg der „Drei Exen“ bei Eguisheim (Egisheim) im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Wahlenburg, eine ehemalige Handelsniederlassung der Firma Heinrich Rudolph Wahlen auf der zu den Eremiteninseln (Papua-Neuguinea) gehörigen Insel Maron 

Siehe auch:
 Göran Wahlenberg
 Wahlenburg in der Liste deutscher Bezeichnungen papua-neuguineischer Orte